Christian de Portzamparc – architetto e urbanista francese
 Elizabeth de Portzamparc – architetta francese
 Yves Urvoy de Portzamparc – ammiraglio francese